Northern League 1890–91 var den anden sæson af den engelske fodboldliga Northern League. Ligaen havde deltagelse af otte hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Ligaen blev vundet af Middlesbrough Ironopolis FC, som dermed vandt ligaen for første gang.

Kilder / eksterne henvisninger 
 toon1892 – Northern League

Noter 

Sæsoner i Northern League
Fodbold i 1890
Fodbold i 1891